Jelinek ist ein tschechischer und deutscher Familienname.

Namensträger 
 Andrea Jelinek (* 1961), österreichische Juristin und Direktorin der Datenschutzbehörde
 Anton Jelinek (1855–1931), österreichischer Bauunternehmer und Politiker
 Christine Bauer-Jelinek (* 1952), österreichische Psychotherapeutin, Wirtschaftscoach und Autorin
 Claudia-Sofie Jelinek (* 1961), österreichische Schauspielerin
 Elfriede Jelinek (* 1946), österreichische Schriftstellerin, Literatur-Nobelpreisträgerin (2004)
 Felicitas Heimann-Jelinek (* 1954), Judaistin und Kunstwissenschaftlerin, Kuratorin und Beraterin für Museen
 Franz Jelinek (Musiker, 1818) (Franz Xaver Jelinek; 1818–1880), österreichischer Oboist, Konzertmeister und Chorleiter
 Franz Jelinek (Musiker, 1868) (Franz Jelinek sen.; 1868–1945), österreichischer Bratschist
 Franz Jelinek (Musiker, 1892) (Franz Jelinek jun.; 1892–1958), österreichischer Harfenist
 Franz Jelinek (1922–1944), österreichischer Fußballspieler
 Frederick Jelinek (1932–2010), US-amerikanischer Computerlinguist
 Gerhard Jelinek (* 1954), österreichischer Fernsehmoderator und Journalist
 Gerhard Jelinek (Jurist) (* 1956), Präsident des Oberlandesgerichtes Wien
 Hanns Jelinek (1901–1969), österreichischer Komponist und Musikpädagoge
 Hans Jelinek (1910–1992), österreichischer Maler, Grafiker, Holzschneider und Illustrator, 1938 Emigration in die USA
 Heidi Jelinek, Geburtsname von Heidi Horten (1941–2022), österreichische Kunstsammlerin
 Heřman Antonín Jelínek (1709–1779), tschechischer Komponist und Violinvirtuose
 Hubert Jelinek (1909–1980), österreichischer Harfenist

 Julia Jelinek (* 1984), österreichische Schauspielerin

 Leopold Jelinek (1897–1943), österreichischer Widerstandskämpfer
 Margret Wenzel-Jelinek, österreichische Fotografin und Malerin
 Maria Jelinek (* 1942), kanadische Eiskunstläuferin
 Miloš Jelínek (* 1947), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Otto Jelinek (* 1940), kanadischer Politiker und Eiskunstläufer
 Peter Jelinek-Fink (1929–2006), österreichischer Ingenieur
 Philipp Jelinek (* 1968), österreichischer Triathlet und Fernsehmoderator
 Richard Jelinek (1914–2010), österreichischer Ingenieur und Hochschullehrer
 Robert Jelinek (Musiker) (1896–1961), österreichischer Violoncellist
 Robert Jelinek (* 1970), österreichischer Künstler
 Rudolf Jelínek (Unternehmer) (1892–1944), tschechischer Unternehmer und Destillateur
 Rudolf Jelínek (* 1935), tschechischer Schauspieler
 Sabine Naderer-Jelinek (* 1981), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Sid Jelinek (1899–1979), US-amerikanischer Ruderer

 Tomáš Jelínek (* 1962), tschechischer Eishockeyspieler
 W. Craig Jelinek (* 1953), US-amerikanischer Manager
 
 Yeshayahu A. Jelinek (1933–2016), israelischer Historiker und Publizist
 Žuži Jelinek (1920–2016), kroatische Modeschöpferin

Siehe auch 
 Café Jelinek in Wien
 Gelinek
 Jellinek
 Jeslinek

Weblinks 
 Jelinek bei namenforschung.net

Familienname
Tschechischer Personenname
Deutscher Personenname